Mitropacupen 1956 var den sextonde säsongen av Mitropacupen.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1956